

Toponyme 

 Adda, une rivière italienne ;
 Adda, un ancien département d'Italie (1797-1798) ;
 Adda, un ancien département d'Italie (1805-1814) ;
 Adda Berga, un woreda de la région Oromia (Éthiopie) ;
 Adda, une commune de l'île d'Anjouan ;
 Adda, une localité du Cameroun.

Patronyme 

 Agnès Adda (1958-), une poétesse française ;
 Arielle Adda (1950-), une psychologue française ;
 Charles Adda (1873-1938), un architecte français ;
 Georges Adda (1916-2008), un homme politique et syndicaliste tunisien.
 Gladys Adda (1921-1995), une féministe et militante indépendantiste tunisienne.
 Karim Adda (1972-), un réalisateur, producteur, scénariste et acteur français ;
 Serge Adda (1948-2004), un homme de télévision tunisien ;
 Rachid Adda (1967-), un homme politique français, conseiller régional d'île de France lors de la mandature 2004-2010 et secrétaire national du MRC.

Personnalité désignée par ce nom 
 Adda, un roi de Bernicie du

Prénom

Autre 
 ADDA, un acide aminé non protéinogène entrant dans la constitution de peptides non ribosomiques

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme